Prins Albert Victor, hertig av Clarence och Avondale, Albert Victor Christian Edward, "Eddie", född 8 januari 1864 på Frogmore House nära Windsor Castle , död 14 januari 1892 på Sandringham House, var äldste son till Albert Edvard, prins av Wales (senare kung Edvard VII) och Alexandra av Danmark.

Från födseln och till sin hädangång, i egenskap av äldste son till prinsen av Wales, var prins Albert Victor på andra plats i den brittiska tronföljden. Efter bortgången övertog yngre brodern hans plats i tronföljden, blev tronföljare 1901 efter farmoderns död och efterträdde 1910 fadern som kung Georg V.

Biografi
På hans farmor drottning Victorias önskan döptes han till Albert Victor efter henne själv och hennes avlidne make prins Albert. Då prins Albert Victor föddes var han den andre i successionsordningen efter fadern. 

Albert Victor förälskade sig i Hélène av Orléans, dotter till den franske tronpretendenten Ludvig Filip, greve av Paris. Paret ville gifta sig, vilket innebar att Hélène skulle tvingas konvertera. Både hennes far och påven själv motsatte sig dock att Hélène skulle överge katolicismen, så bröllopsplanerna gick om intet.

I december 1891 förlovades Albert Victor med Mary av Teck och bröllopsdatumet sattes till 27 februari 1892. Men Albert Victor avled i lunginflammation den 14 januari 1892, vilket ledde till att hans yngre bror, prins George ärvde tronen, liksom han kom att "ärva" hans fästmö, prinsessan Mary.

Det har i efterhand spekulerats och smitts många konspirationsterorier kring många aspekter av prinsens liv. Hans påstått begränsade intellekt (som kanske påverkades av hans nedärvda partiella dövhet), hans påstådda homosexualitet och labila psykiska hälsa har alla givit upphov till olika teorier. Han misstänktes även att ha varit seriemördaren Jack Uppskäraren, men det finns inga bevis för dessa beskyllningar.

Utmärkelser
  Strumpebandsorden (1883)
  Sankt Patriksorden (1887)

  Elefantorden (1883)
  Serafimerorden (1885)

Anfäder

Referenser

Externa länkar

Brittiska prinsar
Huset Sachsen-Coburg-Gotha
Riddare av Strumpebandsorden
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Födda 1864
Avlidna 1892
Män
Mottagare av Serafimerorden
Alumner från Trinity College, Cambridge
Alumner från Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg